Lill-Oxsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Oxsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (14,5 ha)
Lill-Oxsjön (Torps socken, Medelpad, 691659-151429), sjö i Ånge kommun,  (22 ha)
Lill-Oxsjön (Torps socken, Medelpad, 695254-151683), sjö i Ånge kommun,  (35,9 ha)

Se även
Oxsjön 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn